Sagem myX-8 — мобільний телефон від компанії Sagem. Був представлений в 2004 році.

Дизайн 
Дизайн від Ora-ïto. Корпус виконано з алюмінію, бокові грані і верхня частина задньої поверхні — з пластику; кришка акумуляторного відділу — пластикова з алюмінієвою пластиною зовні.

Знизу розташований інтерфейсний роз'єм та роз'єм для карти пам'яті формату miniSD. З лівого боку розташована кнопка камери. З правого боку розташований ІЧ-порт для передавання даних. Ззаду розташовані об'єктив камери, на якому присутні написи «CCD digital camera», «1.3 mega pixel» та «8X digital zoom», дзеркальце, LED спалах і кнопка для зняття задньої панелі. Слот під SIM-картку розташований під акумулятором. Спереду розташовані клавіатура T9 з білим підсвітленням, кругла навігаційна кнопка та динамік.

Телефон був доступний тільки в білому кольорі.

Характеристики

Батарея 
Телефон отримав батарею ємністю 760 мА·год з можливістю її заміни.

Камера 
Модель отримала камеру 1.3 Мп з можливістю запису відео та 8x цифровим збільшенням.

Екран 
Екран TFT, 2.2", з можливістю відображення 262 144 кольори, роздільною здатністю 176 × 220, співвідношенням сторін 4:3 та щільністю пікселів 141 ppi.

Примітки 

myX-8
Мобільні телефони, представлені в 2004 році
Мобільні телефони з інфрачервоним передавачем
Мобільні телефони із знімною батареєю